Rosanna beschreibt:

den Gebirgsbach in Tirol, siehe Rosanna 
den weiblichen Vornamen, siehe Rosanna (Vorname)
den Rocksong der US-amerikanischen Band Toto, siehe Rosanna (Lied)

Siehe auch
 Rosana
 Roseanne